Le grain de beauté est un petit maquillage visant à simuler de véritables grains de beauté (Voir l'article détaillé Nævus) dans un but esthétique.

Mouche 
La mouche est un faux grain de beauté employé pour faire ressortir la blancheur du teint ainsi que dissimuler certaines imperfections (syphilides, herpès) des marquises et courtisanes sous l'Ancien Régime. Elle était constituée de mousseline noire, collée sur le visage. Elles étaient très en vogue au XVII et au , voire un peu au début du .
D'autre part, la localisation de la mouche sur le visage possédait une symbolique particulière qui donnait des précisions sur le tempérament et la personnalité de l'utilisatrice à un moment donné.Les romains et les égyptiens les utilisaient déjà de leurs temps pour camoufler de petits boutons:

Maquillage